Jordi Sànchez peut faire référence à :
 Jordi Sànchez i Picanyol (1964-), activiste social et politique catalan, président de l'organisation indépendantiste Assemblée nationale catalane ;
 Jordi Sánchez i Zaragoza (1964-), acteur, auteur de théâtre et scénariste catalan.